Der Name Glanzenberg steht für:
ein im 13. Jahrhundert durch die Freiherren von Regensberg gegründetes Städtchen an der Limmat, das später zur Wüstung wurde: Ruine Glanzenberg
eine Blei- und Zinkerzgrube in Kirchhundem-Silberg im Kreis Olpe, siehe Grube Glanzenberg